Rafael Sánchez Ferlosio (Roma, 1927), escriptor espanyol i fill de Rafael Sánchez Mazas.
 Rafael Sánchez Mazas (Coria, 1894 - Madrid, 1966), escriptor espanyol i membre fundador de Falange Española.